Il Colli d'Imola Sangiovese riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino talvolta con orli violacei
odore: vinoso, con profumo delicato
sapore: di gusto pieno, asciutto, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese